William Goodenough ist der Name folgender Personen:

* William Edmund Goodenough (1867–1945), britischer Admiral  
 William Howley Goodenough (1833–1898), britischer General und Kolonialbeamter